Mathias Schmid kan syfta på:

* Mathias Schmid (1835–1923), österrikisk målare
 Mathias Schmid (1870–1944), österrikisk präst och politiker